Иван Францевич Гамперле (?—?) — преподаватель Императорского Харьковского университета.

Биография 
По национальности — немец. Родился в Праге, где окончил курс Пражского Главного училища, получил степень доктора общего права и в 1796 году стал «стряпчим Богемского королевства».

В 1803 году был приглашён в Харьковский университет первым попечителем Харьковского учебного округа графом С. О. Потоцким. Совместно с адъюнктами Лангом и Совиньи, он представил проект устройства особого приготовительного класса при университете для готовящихся к поступлению в университет; Гамперле преподавал в этом классе историю литературы и мифологию. В 1806 году он составил правила «Об обязанностях студентов» (Харьков, 1806). Также им был написан «Опыт судопроизводства для учащихся в Харьковском университете».

В качестве адъюнкта по кафедре политических наук и государственной экономии он преподавал в Харьковском университете «историю прав знатнейших и новейших народов», излагая в этом курсе историю римского права и государственное право.

В конце 1806 года Гамперле подал два доноса на профессора А. Дюгура: в одном он писал, что Дюгур не способен исполнять должность профессора, в другом обвинял его в подозрительных сношениях с Францией (в это время как раз только что было издано распоряжение, решительно запрещавшее всякие сношения с Францией). Секретное расследование, произведённое Харьковским губернатором, не подтвердило указанное в доносе и Гамперле  1807 года был исключён из университета. Уехав из России, он теме не менее продолжал беспокоить университет различными просьбами: то требовал свидетельства о своей службе в университете и выдачи ему 150 червонцев на выезд, то предлагал себя в члены-корреспонденты университета, то требовал деньги за свои рукописи. Сочинения его были ему возвращены, но во всех остальных просьбах Совет университета ему отказал.

Литература 
 
 Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования. — Харьков: Тип. «Печатное Дело», 1908 — С. 165.

Преподаватели Императорского Харьковского университета
Персоналии по алфавиту